Vore ist:

 Vorë, eine Gemeinde in Mittelalbanien, siehe Vora
 Kurzform von Vorarephilie, ein sexueller Fetisch, der sich auf die Vorstellung des Verschlungenwerdens bezieht

Vore ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher De Vore, Drehbuchautor

Siehe auch:
 DeVore

Abkürzung